Cacahual peut désigner :

Toponymes

Cacahual : un corregimiento du département de Guainía.

Cacahual : une localité de la paroisse civile de Yocoima de la municipalité de Caroní dans l'État de Bolívar ;
  Cacahual Las Piñas : une localité de la paroisse civile de Yocoima de la municipalité de Caroní dans l'État de Bolívar.

Homonymie de toponyme